Околица:
 Околица — местность вокруг села, деревни и так далее, используемая для выгона мелкого скота, для гулянья, игр и сельских (деревенских) праздников.
 Околица — административная единица уездов Руси, входящая в станы.

Топоним 
 Околица — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Околица — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Околица — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Околица — деревня в Минском районе Минской области.
 Околица — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Околица — деревня, Бельский район, Тверская область, Россия.

См. также